

Geografia

Austria

Comuni 
 Aigen im Ennstal – comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Aigen-Schlägl – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Ludweis-Aigen – comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Aigen – frazione di Admont, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Aigen – frazione di Euratsfeld, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Aigen – frazione di Furth bei Göttweig, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Aigen – frazione di Groß Gerungs, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Aigen – frazione di Hernstein, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Aigen – ex comune ora frazione di Kirchschlag in der Buckligen Welt, città nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Aigen – frazione di Ludweis-Aigen, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Aigen – quartiere di Salisburgo, città statutaria (Salisburghese)
 Aigen – frazione di Sankt Anna am Aigen, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Aigen – frazione di Sankt Martin im Sulmtal, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Aigen – frazione di Schildorn, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Aigen im Mühlkreis – ex comune ora frazione di Aigen-Schlägl, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)

Germania 
 Aigen am Inn – ex comune ora frazione di Bad Füssing, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)